Chapadensi – abitanti di Chapada Gaúcha
Chapadensi – abitanti di Chapada da Natividade
Chapadensi – abitanti di Chapada do Norte
Chapadensi – abitanti di Chapada dos Guimarães
Chapadensi – abitanti di Chapada
Chapadensi – abitanti di Chapadão do Céu
Chapadensi – abitanti di Chapadão do Sul